Barreiras (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Barreiras (gemeente), een gemeente in deze microregio